Pablo Cuevas era il detentore del titolo da tre anni, ma è stato battuto in semifinale da Fabio Fognini, che ha poi vinto il torneo battendo in finale Nicolás Jarry con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
  Fabio Fognini (campione)
  Pablo Cuevas (semifinale)
  Gaël Monfils (secondo turno)

 Leonardo Mayer (quarti di finale)
 Guido Pella (secondo turno)
 Tennys Sandgren (primo turno)
 Federico Delbonis (secondo turno)

Wildcard 

  Thiago Monteiro (primo turno)
  Corentin Moutet (primo turno)

 Thiago Seyboth Wild (primo turno)

Qualificati 

  Sebastian Ofner (secondo turno)
  Guilherme Clezar (secondo turno)

 Renzo Olivo (primo turno)
 João Domingues (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2018